Владимир Иванович Копаев (31 января 1925, Славгород — 11 марта 2020, Новосибирск) — советский и российский художник, член Союза художников России (1997).

Биография 
Владимир Иванович Копаев родился 31 января 1925 года в Славгороде (Алтайская губерния).

В 1935 году вместе с семьёй переехал в Новосибирск. Учился в общеобразовательной школе и ходил в кружок изобразительного искусства под руководством В. Ф. Штейн при Доме Пионеров.

В мае 1943 года призван в Советскую Армию. С 1943 года обучался в Белоцерковском военно-пехотном училище, затем служил младшим сержантом в 373-м запасном стрелковом полку (Балта, Одесская область), с 1945 по 1946 — в этапзаградкомендатуре, с 1946 по 1950 — в военной части 22137.

После окончания службы обучался в Костромском художественном училище (1950—1955). Был учителем черчения и рисования в новосибирских школах.

С 1955 года начал заниматься творчеством.

Участие в выставках 
 VII выставка произведений художников Костромской области (1955, Кострома);
 зональная выставка «Сибирь социалистическая» в честь 100-летия со дня рождения В. И. Ленина (1969, Красноярск);
 региональныая выставка «Сибирь» (1991, Красноярск);
 региональная выставка «Сибирь» (1998, Красноярск);
 передвижная региональная выставка «Моя Сибирь» (2002, Новосибирск — Москва — Санкт Петербург);
 региональная выставка «Сибирь» (2008, Новосибирск).

Работы 
 Околица села Мочище (1995)
 На пляже (1996)
 Вечер на Оби (2002)
 Март на улице Владимировской (2003)
 Утро. Река Обь (2005)

Награды 
Удостоен медалей «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», «30 лет Советской Армии и Флота» (1948), «Ветеран труда» (1984), «70 лет Вооруженным силам СССР» (1989), «50 лет Победы в Великой Отечественной войне» (1995).

Творческие награды 
Почетная грамота Новосибирского отделения Союза художников России (2005, Новосибирск), серебряная медаль «За веру и добро» Губернатора Кемеровской области (2008, Кемерово), благодарность Новосибирского отделения Союза художников России (2008, Новосибирск), серебряная медаль Союза художников России «Духовность, Традиции, Мастерство» (2010, Москва).

Ссылки 
 Копаев Владимир Иванович. Союз художников России.
 Мир света, тепла и доброты. Сибирские огни.

Художники-пейзажисты России
Художники Новосибирска